FR — акронім латинкою або fr:

Бізнес та організації 
 Frankfurter Rundschau — німецька газета
 Ryanair (IATA-індефікатор)

Географія 
 Франція, код країни за стандартом ISO 3166, код НАТО
 Французька мова («fr» — код за стандартом ISO 639 Альфа-2)
 Франк — одиниця валюти
 .fr — домен вищого рівня Франції
 код реєстрації автомобілей Фрайбургу, Німеччина
 код реєстрації автомобілей , Австрія
 Фрозіноне (провінція), Італія — ISO 3166-2:IT геокод  адміністративно-територіального поділу за стандартом ISO 3166-2
 Фрібур (кантон), Швейцарія —  геокод  адміністративно-територіального поділу за стандартом ISO 3166-2

Наука та технології

Біологія та медицина 
 Французька шкала — шкала розміру медичних катетерів, розроблена Жозефом Шарр'єром
 Еліас Магнус Фрис (1794—1878), Шведський мікробіолог та ботанік; скорочення автора — Fr.

Комп'ютерні технології 
 .fr, домен вищого рівня Франції
  (Fujitsu RISC) — мікропроцесор
 Код продуктів , наприклад fr-019
 Full Rate — перший цифровий стандарт , що використовується в GSM-мережах.

Інше використання у науці та технологіях 
 , бойовий літак американського флоту кінця Другої світової війни
 Скорочення антипіренів ()
 Францій — хімічний елемент із символом Fr
 Франклін — одиниця електричного заряду
  — тип автомобільного дизайну
 Число Фруда у фізиці

Спорт 
  — клас перегонів.

Інше використання 
 У англійській мові скорочення титулу отця () — передусім стосується християнських священників
 Federal Register —офіційна газета уряду США.
  — туристичний атракціон у Gwynedd, Уельс.

Див. також 
 ФР — відповідник кирилицею